‎
 Cazalis (Gironde)
 Cazalis (Landes)